Willie Colón har flere betydninger:

 Willie Colón (amerikansk fodboldspiller) – professionel amerikansk fodboldspiller
 Willie Colón – salsamusiker fra Puerto Rico